Josh Brook (né le  à Roblin, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2014, il commence sa carrière avec les Warriors de Moose Jaw dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2017 dans la Ligue nationale de hockey par les Canadiens de Montréal en , en . Il passe professionnel avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine de hockey en 2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2014-2015 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||30 ||4 ||6 ||10 ||18 ||10 ||1 ||4 ||5 ||6
|-
|2016-2017 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||69 ||8 ||32 ||40 ||61 ||7 ||2 ||5 ||7 ||10
|-
|2017-2018 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||45 ||3 ||29 ||32 ||36 ||14 ||1 ||5 ||6 ||10
|-
|2018-2019 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||59 ||16 ||59 ||75 ||89 ||4 ||0 ||3 ||3 ||14
|-
|2018-2019 || Rocket de Laval || LAH ||7 ||0 ||1 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Rocket de Laval || LAH ||60 ||4 ||9 ||13 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-   
| 2020-2021 || Rocket de Laval || LAH ||33 ||2 ||13 ||15 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2021-2022 || Rocket de Laval || LAH ||6 ||0 ||0 ||0 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2021-2022 || Lions de  Trois-Rivières || ECHL ||6 ||1 ||0 ||1 ||4 ||7 ||1 ||5 ||6 ||2

Références 

Naissance en juin 1999
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Wranglers de Calgary (LAH)